

Persone 
 Tortelli – cognome italiano
 Alice Tortelli – calciatrice italiana
 Giuseppe Tortelli – pittore italiano
 Sébastien Tortelli – pilota motociclistico francese

Cucina 
 Tortelli – tipo di pasta

Pagine correlate 
 Tortello